Bernardo Corradi (1976- ), footballeur international italien devenu agent de joueur.
 Clorinda Corradi, plus connue sous le nom de Clorinda Pantanelli (1804-1877), mezzo-soprano d'origine italienne.
 Giacomo Corradi (1602-1666), cardinal italien du .
 Giuseppe Corradi (1932-2002), joueur de football international italien.
 Giulio Cesare Corradi (1650-1702), librettiste italien d'opéra.
 Nelly Corradi (1914-1968), chanteuse d'opéra et actrice italienne.
 Nestore Corradi (1811-1891), sculpteur, un miniaturiste et scénographe italien.
 Orlando Corradi (1940-2018), réalisateur italien.
 Sofia Corradi (1934-), personnalité italienne qui est considérée comme l'idéatrice du programme Erasmus.